Майко́н Ду́глас Сизена́ндо (; 26 июля 1981, Нову-Амбургу, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия) — бразильский футболист, игравший на позиции защитника.

Карьера 
Родители Майкона, Мануэл и Асинья, были большими поклонниками американского кино. Когда у них родился сын, они назвали его Майкл Дуглас, в честь известного актёра; на этом имени настояла жена, так как Мануэл хотел назвать сына Пуло Роберто в честь Фалькао. Однако из-за ошибки регистратора Майкл был назван Майконом. Брат-близнец футболиста Марлон также был назван в честь актёра Марлона Брандо. Дети родились в госпитале имени Дарси Варгаса городе Нову-Амбургу, но когда сыновьям было по 2 года, семья Майкона переехала в район Вила-Зулейма города Крисиума, штат Санта-Катарина. Любопытно, что отец Майкона и Марлона забрал пуповины детей из больницы и закопал в центре поля стадиона Санта-Роза в Ново-Амбургу: при этом отец попросил Господа, чтобы хотя бы один из сыновей стал великим футболистом. В десять лет Майкон едва не погиб: его сбила машина. Родители были в шоке, так как в дорожно-транспортном происшествии в восьмилетнем возрасте погиб первый ребёнок семьи Сизенандо, Элтон Луис.

Майкон — воспитанник клуба «Криусима», в составе которого он играл под руководством своего отца. Когда ему было 13 лет, он перешёл в школу клуба «Гремио», где выступал в полузащите; но там футболист провёл лишь пару месяцев: тренер команды сказал, что Майкон очень слаб физически. После этого он вернулся в «Криусиму». В одной из игр Майкона, выступавшего в полузащите, из-за нехватки игроков, перевели на правый фланг защиты, на котором он впоследствии провёл всю карьеру. В 2000 году он перешёл в клуб «Крузейро», где дебютировал через год в основном составе команды. После дебюта Майкон быстро стал игроком основы клуба и в 2003 году помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Бразилии.

В июне 2004 года Майкон перешёл во французский клуб «Монако», подписав контракт на 4 года; клуб искал замену Уго Ибарре, чей срок аренды закончился. За трансфер бразильца монегаски отдали 3 млн евро. В составе французской команды Майкон выбрал номер 13, который не хотели брать прочие игроки команды. В составе «Монако» Майкон провёл 2 сезона. Он действовал в основном в нападении команды, мало уделяя внимание своим непосредственным обязанностям защитника. Это привело к тому, что главный тренер клуба, Дидье Дешам, стал использовать Майкона в полузащите команды, а также много времени уделял тому, чтобы Майкон на тренировках отрабатывал защитные навыки.

В июле 2006 года Майкон был куплен миланским «Интернационале» за 7 млн евро, подписав контракт на 5 лет с ежегодной заработной платой в 1,5 млн евро. Одной из причиной приобретения Майкона стало то, что капитан «Интера» Хавьер Санетти настаивал на его покупке. Через несколько дней после своего прихода в клуб Майкон помог «Интеру» выиграть Суперкубок Италии. Затем он провёл удачный первый сезон в команде, с которой выиграл чемпионат Италии.

В следующем сезоне в «Интере» Майкон стал участником неприятного эпизода: 6 марта 2007 года в матче Лиги чемпионов с «Валенсией» он участвовал в драке с игроком валенсийцев Давидом Наварро, за что получил 6-матчевую дисквалификацию; позже запрет был уменьшен на 3 игры. В том же сезоне Майкон выиграл своё второе «скудетто» и Суперкубок Италии.

С приходом на пост наставника «Интера» Жозе Моуринью Майкон стал одним из важнейших игроков клуба; Жозе назвал его лучшим правым защитником мира и незаменимым игроком команды. При этом сам бразилец, под руководством португальца, повысил своё мастерство в оборонительных действиях. Сам Майкон называл Моуриньо фантастическим тренером. Несмотря на доверие тренера, в декабре 2008 года Майкон, вместе с партнёром по команде, Адриано, был выгнан Моуриньо с тренировки за неподобающий вид. После этого Майкон забил два гола за «Интер», принеся победу в матче с «Сиеной». В марте 2009 года Майкон получил травму, растяжение мышцы правого бедра, из-за чего пропустил полтора месяца. В том же сезоне Майкон стал одним из претендентов на «Золотой мяч». По окончании сезона Майкон провёл переговоры с лондонским «Челси», но затем принял решение остаться в клубе. «Интер» был готов продать контракт бразильца за 40 млн евро.

В ноябре 2009 года Майкон продлил контракт с «Интером» до 2013 года. Несмотря на продление контракта, Майкон провёл несколько неудачных матчей в клубе. Некоторые связывали это с частыми посещениями клуба «Голливуд», а также пристрастием бразильца к алкоголю. 21 апреля 2010 года, в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной», Майкон забил гол, принёсший победу его команде. В том же матче он получил удар плечом в лицо от Лионеля Месси, который своим действием выбил ему зуб, и был вынужден покинуть поле. По итогам сезона Майкон выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

По окончании сезона Майконом стали интересоваться несколько клубов, включая «Манчестер Сити», где главным тренером был его бывший наставник в «Интере» Роберто Манчини, желавший видеть бразильца в составе своей команды, а также мадридский «Реал», куда его приглашал Жозе Моуринью, ставший главным тренером испанской команды. Сам Майкон выразил желание играть в «Реале», также он хотел повышения своей заработной платы с 3 млн евро в год, которые получал в «Интере», до 7 млн евро. Позже стороны не сошлись в цене: «Реал» предложил 20 млн евро, «Интер» требовал 28 млн, что не устроило «Королевский клуб», отказавшийся вести переговоры. В результате «Интеру» удалось сохранить футболиста в составе своей команды. Сам футболист сказал, что «доволен тем, что остался в „Интере“».

В ноябре 2010 года Майкон получил надрыв мышцы левого бедра и выбыл из строя на 3 недели. За сезон Майкон провёл 43 игры и забил лишь 1 гол. А сам «Интер» смог выиграть только Кубок Италии и клубный чемпионат мира. В чемпионате клуб занял второе место и проиграл финал Суперкубка страны.

В октябре «Анжи» сделал Майкону предложение о переходе в махачкалинский клуб за 20 миллионов евро.

Летом 2012 года мадридский «Реал» заинтересовался Майконом, предложив за него 8 миллионов евро. 31 августа «Манчестер Сити» объявил о переходе Майкона на официальном сайте клуба. Условия трансфера не разглашаются. 15 сентября он дебютировал за «Манчестер Сити» в матче против «Сток Сити» (1:1). Однако бразилец не сумел выиграть конкуренцию у Пабло Сабалеты и за сезон сыграл всего девять матчей. Новый тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини не был заинтересован в услугах Майкона, и по окончании сезона контракт игрока был расторгнут.

18 июля 2013 года Майкон перешёл в итальянскую «Рому»; сумма сделки озвучена не была. Контракт подписан до 30 июня 2015 года. 25 августа 2013 года дебютировал за «Рому» в матче 1-го тура чемпионата Италии 2013/14 в гостях против «Ливорно»

31 мая 2017 года Майкон подписал контракт с бразильским клубом «Аваи».

Международная карьера 

Майкон начал международную карьеру с выступлений в составе молодёжной сборной Бразилии, с которой участвовал в молодёжном первенстве мира в 2001 году.

14 января 2003 года он дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в товарищеской игре с Норвегией, завершившейся вничью 1:1. Затем он играл в составе этой команды на Золотом кубке КОНКАКАФ, где бразильцы заняли 2-е место, в сам Майкон провёл 5 игр и забил 1 мяч.

8 июля 2004 года Майкон дебютировал в составе первой сборной Бразилии в матче Кубка Америки против команды Перу, в которой бразильцы победили 1:0. Всего на турнире Майкон провёл 5 матчей, а бразильцы выиграла соревнование. В 2005 году Майкон провёл в составе сборной только 2 игры, обе — на Кубке конфедераций, где бразильцы одержали победу. Майкон провёл 2 матча на турнире из-за Сисиньо, который выигрывал конкуренцию на правом фланге защиты команды. В 2006 году Майкон был одним из кандидатов на поезду на чемпионат мира, но на сам турнир не попал, проиграв конкуренцию Сисиньо и Кафу.

С приходом на пост главного тренера сборной Карлоса Дунги, Майкон завоевал место в стартовом составе команды, выигрывая конкуренцию у Дани Алвеса. В 2007 году он участвовал в составе сборной на Кубке Америки, где провёл 5 игр, а бразильцы выиграли второй подряд титул чемпиона континента. На этом же турнире, 10 июля, Майкон забил первый мяч за сборную, поразив ворота Уругвая.

В 2009 году Майкон играл на Кубке конфедераций, выигранном бразильцами, проведя 4 игры.

В 2010 году он выступает на чемпионате мира в ЮАР. Забив первый гол своей команды на мундиале в ворота сборной КНДР, Майкон стал первым игроком за 56 лет в составе сборной Бразилии, который забил гол, выступая под вторым игровым номером. Майкон выступал во всех играх своей команды, дошёдшей до 1/4 финала, где она уступила Голландии. Вошёл в символическую сборную турнира.

В 2011 году Майкон со своей национальной командой играл в Кубке Америки, где сборная дошла лишь до четвертьфинала, а сам защитник провёл на турнире две игры, уступив конкуренцию Дани Алвесу.

В начале сентября 2014 года Майкон был выгнан из сборной в результате злой шутки над игроком «Коринтианс» Элиасом.

Достижения 
Командные

 «Крузейро»
 Чемпион штата Минас-Жерайс (2): 2002, 2003
 Чемпион Бразилии: 2003
 Обладатель Кубка Сул-Минас (2): 2001, 2002
 Обладатель Кубка Бразилии: 2003

 «Интер»
 Чемпион Италии (4): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Италии (2): 2009/10, 2010/11
 Обладатель Суперкубка Италии (3): 2006, 2008, 2010
 Победитель Лиги чемпионов: 2009/10
 Победитель Клубного чемпионата мира по футболу: 2010

 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки (2): 2004, 2007
 Обладатель Кубка конфедераций (2): 2005, 2009

Личные
 Лучший защитник Лиги чемпионов: 2009/10
 Обладатель премии Золотая самба: 2010
 Лучший защитник мира: 2010
 Игрок символической сборной мира: 2010

Статистика

Клубная 
 на 25 августа 2013

Международная

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Вила-Нова» Нова-Лима
Игроки ФК «Сона»
Игроки ФК «Тре Пенне»
Обладатели «Золотой самбы»